Rothley (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Rothley (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland